Leimgruben bezeichnet mehrere Orte

 Leimgruben (Kirchdorf), Ortsteil der Gemeinde Kirchdorf, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Leimgruben (Pullenreuth), Ortsteil der Gemeinde Pullenreuth, Landkreis Tirschenreuth, Bayern

 Hlinky, Ortsteil von Stanovice, Okres Karlovy Vary, Tschechien
 Hlínoviště, Ortsteil von Bělá pod Bezdězem, Okres Mladá Boleslav, Tschechien
 Leimgruben, Ortschaft in der Gemeinde Dulliken im Kanton Solothurn, Schweiz
 von 1939 bis 1945 die Gemeinde Hlinsko u Lipníka nad Bečvou, Okres Přerov, Tschechien